Fujihara ist der Familienname folgender Personen:

 Masanori Fujihara (* 1988), japanischer Baseballspieler
 Tsutomu Fujihara (* 1980), japanischer Fußballspieler
 Yuta Fujihara (* 1999), japanischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Fujiwara